Clone deriva dal greco κλων (klön, ramoscello), e può riferirsi a:

Biologia 
 Clone – un individuo geneticamente uguale ad un altro organismo, derivato per moltiplicazione asessuale
 Clone – un gruppo di cellule identiche che condividono un antenato comune

Medicina 
 Clone – movimento muscolare involontario ed anormale caratterizzato da rapide contrazioni e decontrazioni, la cui ripetizione nel tempo è chiamata clonia

Informatica 
 Clone – hardware o software che imita un prodotto già presente sul mercato, con cui è generalmente compatibile
 clone – chiamata di sistema del kernel Linux correlata al multithreading
 clone – metodo Java per la duplicazione di oggetti
 Timbro clone – strumento di fotoritocco che permette di replicare ("clonare") parti di un'immagine

Musica 
 Clone – album di Leo Kottke e Mike Gordon del 2002
 Clone – album dei Threshold del 1998

Televisione 
 Clone – serie televisiva della BBC

Altro
 Castro clone o clone – moda della cultura LGBT degli anni ottanta
 Clone - fumetto di David Schulner e Juan José Ryp

Altri progetti